Der 3. IISHF Inline-Skaterhockey-Europapokal der Pokalsieger der Herren fand am 31. August und 1. September 2013 in Givisiez, Schweiz statt.

Teilnehmer

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde 

Spiel um Platz 9

Spiele um Platz 5 – 8

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Abschlussplatzierungen

All-Star Team

Statistik 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Weblinks 
 Offizieller Spielplan (PDF; 37 kB)

Einzelnachweise 

Inline-Skaterhockey-Europapokal
Sportveranstaltung 2013
Givisiez
Europapokal 2013 #Pokalsieger
Sportveranstaltung in der Schweiz